Scheren bezeichnet:
 Schären, Vorbereitungsarbeit in der Weberei und Kettenwirkerei
 Scheren (Textilveredelung), Veredelungsverfahren in der Textilindustrie
 Scheren von Tieren zur Wollgewinnung; siehe Wolle#Gewinnung
 Scheren von Pferden zu deren Pflege; siehe Pferdepflege#Scheren
 Kopfschur, Scheren einer Glatze als Strafe oder Bekenntnis
 Scherschneiden, ein Fertigungsverfahren

Siehe auch:
 Schären, glaziale Inselgruppen
 Scheeren
 Schere (Begriffsklärung)